Макаровское — название населённых пунктов в России:
 Макаровское — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Макаровское — село в Лухском районе Ивановской области.
 Макаровское — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Макаровское — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Макаровское — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Макаровское муниципальное образование